Obecnie wieś Kuklówka dzieli się administracyjnie na:
 Kuklówkę Zarzeczną
 Kuklówkę Radziejowicką